Вальдеполо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 142,93 км². Население — 1312 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Леона